Пестриковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Московская область
 Пестриковское сельское поселение — в Коломенском районе

Тверская область
 Пестриковское сельское поселение — в Кашинском районе